Lista das 375 comunas do departamento francês de Sarthe.

(CUM) Communauté urbaine du Mans, criada em 1971.
(CUA) Communauté urbaine d'Alençon, criada em 1996, most of which is located in the Orne département.

|}

Sarthe